Leyk ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Leyk (* 1957), deutscher Sportmediziner und Sportwissenschaftler
 Jan Leyk (* 1984), deutscher Laiendarsteller, Designer und DJ
 Ursula Leyk (* 1942), deutsche Politikerin (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin